Lingchuan kan syfta på:
Lingchuan, Guilin
Lingchuan, Jincheng
 Lingchuan (köpinghuvudort i Kina, Fujian Sheng, lat 25,30, long 118,96) 

WP:Projekt Kina